Shākheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shākh Kūpāl, ort, Khuzestan, 
 Shākheh-ye Ghānem, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar